Кирилл Орлов:
 Орлов, Кирилл Евгеньевич (род. 1983) — российский футболист, защитник.
 Орлов, Кирилл Никитич (1879—1943) — советский партийный деятель, один из создателей Красной гвардии.